Parvan peut désigner :
- un nom de famille d'origine roumaine, porté notamment par :
Vasile Pârvan, 1882 - 1927, historien, et archéologue roumain

Toponymes 
 Parwân, province afghane.
 Parvan, parfois également transcrit Parvān ou Parwān, un village de la Province de Qazvin, en Iran.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme